Гуменюк, Олег:
 Гуменюк, Олег Анатольевич (род. 1948) — украинский футболист, защитник.
 Гуменюк, Олег Владимирович (род. 1967) — российский государственный деятель, глава Владивостока (2019—2021).
 Гуменюк, Олег Иванович (род. 1970) — украинский политик, депутат Верховной рады.